Saint-Perdoux (Dordogne)
Saint-Perdoux (Lot)
ook:
gemeenten met de naam Saint-Pardoux (doorverwijspagina)